Siempreviva puede designar:

Geografía 
 A la ciudad filipina de Siempreviva, en la provincia de Iloilo;
 A la ciudad nicaragüense de Siempreviva, en la Región Autónoma Atlántico Norte.
Siempreviva, en el estado Miranda de Venezuela.

Botánica 
 A las plantas del género Sempervivum, que comprende una cuarentena de especies de suculentas nativas de la cuenca del mar Mediterráneo;
 a la planta  Gomphrena perennis como su nombre común;
 al nombre común de la planta Aeonium arboreum;
 al nombre común de la planta Boerhavia diffusa;
 al nombre común de la planta Helichrysum italicum;
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas;
 al nombre común de la planta Limonium sinuatum;
 el nombre común de la planta Sedum acre;
 el nombre común de la planta Sedum album;
 al nombre común de la planta Sedum sediforme;
 al nombre común de la planta Sempervivum montanum;
 al nombre común de la planta Sempervivum tectorum;
 al nombre común de la planta Trifolium tomentosum;
 al nombre común de la planta Xerochrysum bracteatum;

 Otros 
 a la película colombiana Siempreviva (2015).
 a la partida de ajedrez Siempreviva, jugada en 1852 entre Adolf Anderssen y Jean Dufresne; o
 a algunas de las filiales locales de la ultraderechista agrupación católica Tradición, Familia y Propiedad'''''.